La dinastia alawide () è una dinastia che regna in Marocco dalla morte dell'ultimo sovrano sa'adiano nel 1659. 

Originari di Tafilalet, i suoi membri reclamano un'ascendenza che risale fino a Maometto. La transizione fra Sa'diani e Alawidi sembra aver preso le mosse da Sharif ibn Ali, che divenne Sultano di Tafilalet nel 1631. Suo figlio, Mulay al-Rashid, fu posto alla testa del Sultanato del Marocco ed esercitò il suo potere dal 1666 al 1672, segnando in tal modo l'avvio della dinastia alawide sceriffana del Marocco, che è ancor oggi alla testa del Regno. 

Gli Alawidi sono chiamati anche Yalawi, Lalawi o ancora Alawi.

Storia 

Secondo la leggenda, gli Alawidi (al-Alawiyyūn) discenderebbero da Muhammad al-Nafs al-Zakiyya («Anima Pura»), figlio di Abd Allah ibn al-Hasan ibn al-Hasan e discendente per lato paterno di al-Hasan ibn Ali, primogenito di ʿAlī ibn Abī Ṭālib e di Fāṭima al-Zahrāʾ, figlia del Profeta dell'Islam, Maometto, e per lato materno di al-Husayn ibn Ali.
Muḥammad ibn ʿAbd Allāh, detto "al-Nafs al-Zakiyya" (Anima Pura), che il padre avrebbe voluto come futuro Califfo una volta abbattuta la dinastia omayyade, morì in seguito alla sconfitta patita a Medina dal Califfo abbaside al-Manṣūr.

Gli sharīf alawidi, o hasanidi, si dicono originari di Yanbuʿ, nelle regioni tra Siria e Hijaz della penisola Arabica. Invitato da pellegrini berberi di Tafilalet nel XIII secolo, Ḥasan al-Dākhil (l'Immigrato), che si proclamava 21º discendente di Maometto e 17º discendente di Muhammad al-Nafs al-Zakiyya, si insediò nel 1266 a Sijilmassa. Il suo quinto discendente, Sharif ibn Ali, fu il padre del primo Sultano (Mulay Rashīd ben Sharīf) della dinastia alawide.

Gli Alawidi hanno avuto come loro più famoso esponente Mulay Ismāʿīl, che governò il Paese nel corso di 55 anni (1672-1727). Egli riorganizzò il Marocco e ne garantì la pacificazione dopo aver condotto una serie di spedizioni militari contro le tribù ribelli, i Turchi ottomani e gli europei. Fece in tal modo prevalere il dominio del potere centrale, il cosiddetto makhzen (, che significa «magazzino», «granaio», vale a dire il Tesoro reale e gli approvvigionamenti: metonimia per indicare il territorio sottomesso a imposte percepite e quindi controllate dallo Stato) in contrapposizione a bilād al-Siba, «paesi del disordine», in cui la facevano da padroni i poteri locali delle tribù, gelose della loro indipendenza ma incapaci di concepire qualcosa più del più angusto campanilismo (aṣabiyya). Sovrano costruttore, egli fondò Meknès e la elesse a propria capitale. La sua morte contrassegna l'ingresso del Marocco in un'epoca agitata: rivolte dei berberi insediati sulle montagne, opposizione religiosa delle confraternite sufi, anni di siccità e di carestia, epidemie (specialmente la peste nel periodo 1797-1800) che provocò un crollo demografico, l'ascesa dei qāʾid (capi locali) e il ripiegamento del Marocco su se stesso.

Il regno sceriffano di Muhammad III (1757-1790) vede l'avvio di scambi commerciali meno episodici con l'Europa. Nel XIX secolo, l'economia entra in crisi e il disordine regna. Il Sultano Mulay 'Abd al-Rahman, che aveva delle mire sull'ovest algerino, corre in soccorso dell'Emiro Abd el-Kader che lottava contro i francesi impegnati all'epoca nella conquista dell'Algeria, realizzata nel 1830. Il Sultano perde nel 1844 la battaglia di Isly mentre gli spagnoli s'impadroniscono di Tétouan nel 1860. Ḥasan I (1873-1894) riesce tuttavia a mantenere l'indipendenza politica del Paese, ma l'indebolimento del potere centrale, il dissidio con numerose tribù e gli effetti della crisi finanziaria obbligano lo Stato marocchino a contrarre prestiti sempre più onerosi; quello del 1904 comporta l'installazione nei porti marocchini di Ispettori francesi.

Elenco dei monarchi alawidi

Dinastia alawide a Tafilalet 

 1631-1636: Sharif ibn Ali
 1636-1664: Muḥammad I

Sultani del Marocco (1666-1957) 

 1664-1672: Rashīd (sultano nel 1666)
 1672-1727: Ismāʿīl
 1727-1728: Aḥmad (I regno)
 1728-1728: ʿAbd al-Malik
 1728-1729: Aḥmad (II regno)
 1729-1735: ʿAbd Allāh (I regno)
 1735-1736: ʿAlī
 1736: ʿAbd Allāh (II regno)
 1736-1738: Muḥammad II
 1738-1740: al-Mustadi'
 1740-1745: ʿAbd Allāh (III regno)
 1745-1745: Zayn al-ʿĀbidīn
 1745-1757: ʿAbd Allāh (IV regno)
 1757-1790: Muḥammad III
 1790-1792: Yazid
 1792-1822: Sulaymān
 1822-1859: ʿAbd al-Raḥmān
 1859-1873: Muḥammad IV
 1873-1894: Ḥasan I
 1894-1908: ʿAbd al-ʿAzīz
 1908-1912: ʿAbd al-Ḥāfiẓ
 1912-1927: Yūsuf
 1927-1953: Muḥammad V (futuro re Muḥammad V)
 1953-1955: Muḥammad ben Arafa (imposto dalle autorità francesi dopo l'esilio comminato a Muḥammad V: non è peraltro riconosciuto come sovrano legittimo dai marocchini)
 1955-1957: Muḥammad V (II regno)

Re del Marocco 
 1957-1961: Muḥammad V
 1961-1999: Ḥasan II
 1999-oggi: Muḥammad VI

Albero genealogico dei monarchi alawidi

Note

Bibliografia 
 J. Brignon, A. Amine, B. Boutaleb, G. Martinet, B. Rosenberger, M. Terrasse, Histoire du Maroc, Hatier, Paris, Librairie Nationale, Casablanca, 1967
 Henri Terrasse, Histoire du Maroc des origines à l'établissement du Protectorat français, Éditions Atlantides, Casablanca, 1949; réédition Éditions Frontispice, Casablanca, 2005
 Jacques Benoist-Méchin, Histoire des Alaouites (1268-1971), Perrin, 1994.
 Aḥmad ibn Khālid al-Nāṣirī, Kitāb al-istiqsāʾ li-akhbār duwal al-Maghrib al-Aqṣā, trad. E. Fumey: Histoire du Maroc, Quatrième partie, Chronique de la dynastie alaouie au Maroc, Archives marocaines, Vol. 9, 1906 Kitab el-istiqça li akhbar doual el-Maghrib el-Aqça: (Histoire du Maroc) : Aḥmad ibn Khālid Salāwī : Free Download, Borrow, and Streaming : Internet Archive Vol. 10, 1907 Kitab el-istiqça li akhbar doual el-Maghrib el-Aqça: (Histoire du Maroc) : Aḥmad ibn Khālid Salāwī : Free Download, Borrow, and Streaming : Internet Archive

Voci correlate 
Marocco
Storia del Marocco
Sovrani del Marocco

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 
 
 
 
 
 

A
Storia del Marocco